Tabé ist der Familienname folgender Personen:

 Atina Tabé (* 1984), deutsche Schauspielerin und Sängerin
 Gregorios Elias Tabé (* 1941), türkischer Geistlicher, syrisch-katholischer Erzbischof von Damaskus